Jolicoeur ist der Familienname von:

 Aubelin Jolicoeur (1924–2005), haitianischer Kolumnist

Sonstiges:
 Jolicoeur (Metro Montreal), U-Bahn-Station in Montreal